Museum für Fotografie (Photographie) nennen sich folgende Museen:

 das Museum für Fotografie (Berlin)
 das Museum für Photographie (Braunschweig)